«Вчера, сегодня, завтра» () — итальянский фильм режиссёра Витторио Де Сика, вышедший на экраны в 1963 году. В 1964 году награждён премией «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Фильм состоит из трёх новелл, происходящих в трёх крупнейших городах Италии (Неаполь, Рим и Милан). Во всех сценах играют Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Сюжет 
Первый эпизод, названый Аделина, был написан Эдуардо де Филиппо. Эта история действительно произошла в Неаполе в испанском квартале. Торговка контрабандными сигаретами, Аделина Сбаратти по фильму, которая, чтобы её не арестовали, снова и снова становится матерью. После рождения седьмого сына супруг главной героини, Кармине, измотан и доведен до истощения, и Аделине приходится решать — завести ребенка от другого мужчины или идти в тюрьму.

Автора вдохновила реальная история, произошедшая с неаполитанской контрабандисткой Кончеттой Муккарди: чтобы не идти в тюрьму, она 19 раз беременела и родила 7 сыновей. Она продолжала продавать контрабандные сигареты, пока не умерла 21 ноября 2001 года в возрасте 78 лет.

Второй эпизод назван Анна, был создан по мотивам рассказа Альберто Моравиа и повествует об одной богатой синьоре из Милана, у которой любовная интрижка с мужчиной скромного достатка. Анна была готова сбежать с Ренцо, но они едва не сбивают на дороге ребёнка, испортив любимый новенький Роллс-Ройс Анны. Анна уезжает со встреченным попутчиком за техпомощью, оставив Ренцо охранять машину. Эта история заставляет иначе взглянуть на свои взаимоотношения и Ренцо, и Анну. В результате небольшого жизненного происшествия герой видит истинное лицо своей пассии — перед ним предстаёт глуповатая, эгоистичная и меркантильная дамочка, выше всего ценящая комфорт, внимание мужчин и богатство. Ренцо теперь и сам не понимает, как он мог любить подобное существо.

Третий эпизод назван Мара, был написан Чезаре Дзаваттини и рассказывает о роскошной проститутке, которая живёт в Риме напротив террасы ученика духовной семинарии, который живёт со своей сварливой бабушкой. Он влюбляется в Мару, которая представляется ему маникюршей, к которой ходит много клиентов. Сначала это забавляет Мару, но она понимает свою ошибку, когда семинарист угрожает отказаться от дальнейшего обучения, дабы вкусить прелести жизни. И она даёт обет целомудрия на целую неделю в тот момент, когда приехавший к ней любовник уже готов задушить её в порыве страсти. 
Одна из знаменитых сцен фильма — сцена стриптиза Мары (Софи Лорен) перед глазами изголодавшегося клиента из Болоньи (Мастроянни). Эта сцена была снова представлена в фильме Роберта Олтмена «Высокая мода» спустя 30 лет, в ироническом ключе, также с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

В ролях 
 Софи Лорен — Аделина Сбарати / Анна Мольтени / Мара (озвучивала Серафима Холина)
 Марчелло Мастроянни — Кармине Сбарати / Ренцо / Аугусто Рускони
 Альдо Джуффре — Паскуале Нарделла (новелла «Аделина»)
 Агостиньо Сальветти — доктор Вераче (новелла «Аделина»)
 Лино Матерра — Амедио Скапици (новелла «Аделина»)
 Текла Скарано — сестра Вераче (новелла «Аделина»)
 Сильвия Монелли — Эльвира Нарделла (новелла «Аделина»)
 Карло Крокколо — аукционер (новелла «Аделина»)
 Армандо Тровайоли — Джорджо Феррарио (новелла «Мара»)
 Тина Пика — бабушка Феррарио (новелла «Мара»)
 Джианни Ридольфи — Умберто (новелла «Мара»)
 Дженаро ди Грегорио — дедушка (новелла «Мара»)

Премии и награды 
 1964 — премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
 1964 — три премии «Давид ди Донателло»: лучший актёр (Марчелло Мастроянни), лучшая актриса (Софи Лорен), лучшее продюсирование (Карло Понти).
 1964 — премия «Золотой глобус» имени Сэмюэля Голдвина, а также номинация в категории «лучший иностранный фильм».
 1964 — попадание в список лучших иностранных фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1964 — две номинации на премию «Серебряная лента»: лучшая актриса (Софи Лорен), лучшая операторская работа в цветном фильме (Джузеппе Ротунно).
 1965 — премия BAFTA в категории «лучший иностранный актёр» (Марчелло Мастроянни).

См. также 
 Сегодня, завтра, послезавтра

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма

Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1963 года
Фильмы о Неаполе
Фильмы о Риме
Проституция в фильмах
Фильмы о Милане
Киноальманахи
Фильмы Италии 1963 года
Фильмы Франции 1963 года
Фильмы Les Films Concordia